De pit van een pruim
 Pruimpit (stripfiguur), een stripfiguur uit de reeks Guust